Любич — многозначный термин:

Топоним 
 Любич — деревня в Куявско-Поморском воеводстве, центр одноимённой гмины.
 Любич — сельская гмина в Польше.

Фамилия 

 Любич, Владимир Алексеевич (1955—2000) — советский мотогонщик, чемпион мира в гонках на льду (1981).
 Любич, Женя (Евгения Дмитриевна, род. 1984) — российская певица.
 Любич, Кьяра (1920—2008) — итальянская деятельница экуменического движения.
 Любич, Леон (род. 1935) — имя при рождении заирского политика Леона Кенго.
 Любич, Михаил Юрьевич (род. 1959) — американский математик.
 Любич, Осип (Иосиф Моисеевич, 1896—1990) — французский художник еврейского происхождения.
 Любич, Эрнст (1892—1947) — немецкий кинорежиссёр и актёр.
 Любич, Юрий Ильич (род. 1931) — советский и израильский математик.
 Любич-Парахоняк, Александра Ивановна — украинская оперная певица.
 Любич-Романович, Василий Игнатьевич (1805—1888) — российский писатель; действительный статский советник.

Другое 
 Любич — польский шляхетский герб.

См. также 
 Любич-Ярмолович-Лозина-Лозинский